Condado de Monroe es el nombre de diecisiete condados de Estados Unidos, llamados así en honor al presidente James Monroe:

 Condado de Monroe (Alabama) 
 Condado de Monroe (Arkansas) 
 Condado de Monroe (Florida) 
 Condado de Monroe (Georgia) 
 Condado de Monroe (Illinois) 
 Condado de Monroe (Indiana) 
 Condado de Monroe (Iowa) 
 Condado de Monroe (Kentucky) 
 Condado de Monroe (Míchigan) 
 Condado de Monroe (Misisipi) 
 Condado de Monroe (Misuri) 
 Condado de Monroe (Nueva York) 
 Condado de Monroe (Ohio) 
 Condado de Monroe (Pensilvania) 
 Condado de Monroe (Tennessee)
 Condado de Monroe (Virginia Occidental) 
 Condado de Monroe (Wisconsin)